Ana Grazina (Benedita, 22 de setembro de 1993) é psicóloga clínica, hipnoterapeuta clínica, autora portuguesa e empresária.

Biografia 

Nasceu no dia 22 de Setembro de 1993, no concelho das Caldas da Rainha, e vive atualmente na freguesia da Benedita onde sempre manteve residência. Findado o 12º ano no Externato Cooperativo da Benedita, ingressou na Universidade Lusíada de Lisboa onde se licenciou em Psicologia.
Em Dezembro de 2017 terminou o mestrado em Psicologia Clínica pela mesma universidade com a dissertação: "Competências Parentais - a resiliência". Até então, tem adquirido prática laboral em diversas áreas e contextos, desde a área hospitalar a clínicas de desenvolvimento infantil, escolas secundárias e clínicas particulares. Paralelamente, formações, congressos e vários projetos profissionais têm feito parte da sua carreira profissional. Atualmente trabalha na Clínica Santa Susana em Turquel e é professora de Psicologia e Psicóloga no Externato Cooperativo da Benedita.

Locais onde adquiriu e desenvolveu os seus conhecimentos

Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 

(Lisboa, de setembro de 2015 a outubro de 2015)

 Fiscalização de campanha política para o Tribunal Constitucional

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

(Lisboa, de 2013 a 2015)

 Avaliação psicológica de adultos e idosos
 Estimulação cognitiva com população adulta e idosa
 Acompanhamento psicológico de adultos e idosos

LogicaMentes - Centro de  Neurodesenvolvimento Infantil

(Telheiras, de outubro de 2016 a maio de 2017)

 Avaliação e intervenção em perturbações do neurodesenvolvimento
 Perturbação do espectro do autismo
 Perturbações do comportamento
 Dificuldades específicas de aprendizagem

Externato Cooperativo da Benedita

(Benedita, de abril de 2018 a abril de 2019)

 Serviços de psicologia prestados em contexto escolar.
 Orientação vocacional, avaliação, intervenção com jovens e adolescentes, sessões de psicoeducação e sensibilização de diversas temáticas.
 Professora de Psicologia do Ensino secundário.

ABCD - Associação Beneditense de Cultura e Desporto

Villa Ramadas

(Leiria, de maio de 2019 a novembro de 2019)

 Serviços de psicologia prestados em contexto de dependências
 Intervenção em contexto de dependências/adições, especificamente em álcool, drogas, sexo, jogo e outros
 Responsável / Encarregada de Housekeeping da unidade de Alcobaça

Consultório privado

(Turquel, janeiro de 2020)

 Intervenção em contexto clínico privado

Ebooks 

Autora sobre diversos temas de psicologia, tem-se debruçado em livros digitais, sem vínculo com editoras, direcionados ao apoio rápido para os leitores.

Metodologias de estudo – o ebook com dicas para o teu sucesso! 

 O primeiro ebook tem como título “Metodologias de estudo – o ebook com dicas para o teu sucesso!”, foi desenvolvido em 2019 para o público jovem em idade escolar.
Foi desenhado por duas psicólogas, Ana Grazina e Margarida Ferreira, numa parceria que surgiu da necessidade de auxiliar os jovens a adotarem medidas eficazes de estudo e combater alguns mitos associados a esta prática necessária.
Oferece dicas simples e práticas para que o estudo seja rentabilizado, ou seja, mais produtividade em menos tempo de estudo.

Socorro tenho um adolescente em casa! 

 O segundo ebook com o título “Socorro tenho um adolescente em casa!”, foi publicado em 2020, onde apresenta algumas dicas essenciais para pais que tenham filhos adolescentes ou a entrar na adolescência.
Oferece uma linguagem com algum humor e ironia num mote que identifica problemas e atritos familiares, mas que também oferece possibilidades de soluções.

Ligações externas 

Página oficial
Blog oficial
Redes Sociais

Escritoras de Portugal